Cravant kan syfta på:
 Cravant, Loiret
 Cravant, Yonne